Casamiquela puede referirse a las siguientes personas:

 Carlos Casamiquela (1948-2020), ingeniero agrónomo y político argentino;
 Mónica Casamiquela (1977- ), conductora televisiva salvadoreña;
 Rodolfo Casamiquela (1932-2008), paleontólogo, arqueólogo, historiador y escritor argentino.